НФЛ в сезоне 1980 — стал 61-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Окленд Рэйдерс 27, Хьюстон Тексанс 7
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Диего Чарджерс 20, Баффало Биллс 14
 Окленд Рэйдерс 14, Кливленд Браунс 12
 Финал конференции: Окленд Рэйдерс 34, Сан-Диего Чарджерс 27

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Даллас Ковбойз 34, Лос-Анджелес Рэмс 13
 Плей-офф дивизионов:
 Филадельфия Иглз 31, Миннесота Вайкингс 16
 Даллас Ковбойз 30, Атланта Фалконс 27
 Финал конференции: Филадельфия Иглз 20, Даллас Ковбойз 7

Супербоул XV 
Окленд Рэйдерс (АФК) 27, Филадельфия Иглз (НФК) 10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1980.pdf Сезон 1980 года в деталях]

Сезоны НФЛ